Ein Justizvollzugskrankenhaus, auch Anstaltskrankenhaus, ist ein Krankenhaus für Häftlinge.

Allgemeines 
Der Justizvollzug wird in Deutschland durch die jeweiligen Justizvollzugsgesetze der Bundesländer geregelt. Diese enthalten auch Regelungen bezüglich der Gesundheitsfürsorge der Gefangenen, siehe Strafvollzug#Gesundheitsfürsorge. Die Gesundheitsfürsorgeleistungen werden primär in den Justizvollzugsanstalten erbracht. Für die stationäre Behandlung von Krankheiten stellen die Bundesländer Justizvollzugskrankenhäuser zur Verfügung. Ist auch dort eine angemessene Behandlung nicht möglich, so sind die Gefangenen in einem regulären Krankenhaus zu behandeln.

Einzelne Justizvollzugskrankenhäuser 
 Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg
 Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen

Einzelnachweise 

Strafvollzugsrecht (Deutschland)
Krankenhaus